Parlar ist der Familienname folgender Personen:

 Harun Parlar (* 1945), deutscher Chemiker
 Onur Parlar (* 1997), türkischer Fußballspieler